Alcott kan syfta på

Abigail May Alcott Nieriker, amerikansk konstnär, syster till Louisa May Alcott.
Amos Bronson Alcott, amerikansk poet.
Amy Alcott, amerikansk golfspelare.
Chemmy Alcott, brittisk utförsåkare.
Louisa May Alcott, amerikansk författare, syster till Abigail May Alcott Nieriker.
William A. Alcott, amerikansk författare.